Эрмита́ж от ,  — парковый павильон, место уединения, малый сельский дворец:
 Эрмитаж — один из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев в Санкт-Петербурге (Россия). Связанный комплекс зданий, помимо Зимнего дворца, также включает в себя Малый Эрмитаж, Большой (Старый) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр.
 Эрмитаж — сад (парк) в Москве.
 Эрмитаж — сад (парк) в Казани.
 Эрмитаж — павильон в ансамбле Нижнего парка в Петергофе.
 Эрмитаж — павильон в Екатерининском парке в Царском Селе.
 Эрмитаж — театр в Москве, в саду Эрмитаж.
 Эрмитаж — муниципальный театр в Туле.
 Эрмитаж — дореволюционный ресторан Люсьена Оливье в Москве.
 Эрмитаж — издательство США, выпускающее русскую литературу.
 Эрмитаж — замок в Шотландии.
 Эрмитаж-Казань — филиал Государственного Эрмитажа в Казани.
 Эрмитаж-Выборг — филиал Государственного Эрмитажа в Выборге.
 Эрмитаж на Амстеле — филиал Государственного Эрмитажа в Амстердаме, Нидерланды.
 Эрмитаж — петербургская радиостанция.
 Эрмитаж — прославленное французское вино, получаемое из виноградников, разведенных на склонах Ронской долины, в коммуне Тэн (департамент Дрома).
 Эрмитаж — вид отшельнического поселения..
 Эрмитаж — одно из названий бывшего парка в Томске, на берегу Ушайки в районе улицы Обруб.
 Эрмитаж — название до 1866 года деревни Бумажная Фабрика в Почепском районе Брянской области, входящей в состав Чоповского сельского поселения.
Гостиницы:
 Эрмитаж — гостиница в Екатеринбурге.

См. также 
 Армитаж (значения)

Примечания